Fossaria exigua är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1841.  Fossaria exigua ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
exigua